Tatsuya Enomoto (榎本 達也,Nerima-ku, 16 de março de 1979) é um ex-futebolista profissional japonês, que atuava como guarda-redes,

Carreira 
Enomoto começou a carreira no Yokohama F. Marinos.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Goleiros do Japão
Futebolistas do Vissel Kobe
Futebolistas do Yokohama F. Marinos
Futebolistas do Tokushima Vortis
Futebolistas do Football Club Tokyo
Pessoas do período Showa
Pessoas do período Heisei